

Martin Nečas, född 15 januari 1999, är en tjeckisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Carolina Hurricanes i National Hockey League (NHL) och är utlånad till HC Kometa Brno i Extraliga för säsongen 2017–2018.

Han draftades i första rundan i 2017 års draft av Carolina Hurricanes som 12:e spelare totalt.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Martin Necas NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Martin Necas hockey statistics and profile at hockeydb.com
Martin Necas – player profile at The Hockey News

Spelare i Carolina Hurricanes
Spelare valda i NHL Entry Draft 2017
Spelare i HC Kometa Brno
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Tjeckiska ishockeyspelare
Levande personer
Födda 1999
Män
Personer från Nové Město na Moravě
Spelare valda av Carolina Hurricanes i NHL Entry Draft